Kreuzwiesenbach ist ein Gewässername:
 Kreuzwiesenbach (Krebsbach), linker Zufluss des Krebsbachs (zum Glemsbach, zur Erms) nahe Glems, Stadt Metzingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Kreuzwiesenbach (Schaich), rechter Zufluss der Schaich bei der Domäne Schaichhof, Stadt Holzgerlingen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg